Дмитрий Зими́н:
 Зимин, Дмитрий Борисович (1933—2021) — советский и российский учёный в области радиотехники; предприниматель.
 Зимин, Дмитрий Васильевич (1924—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Зимин, Дмитрий Логгинович (1867—1937) — российский политик, учитель, эсер, депутат Государственной думы II созыва от Симбирской губернии.
 Зимин, Дмитрий Сергеевич (род. 1986) — российский актёр и театральный режиссёр. Примечания